Vejlevej kan henvise til:

 Vejlevej (Fredericia) – gade i Fredericia
 Vejlevej (Kolding) – central færdselsvej fra midten af Kolding by
 Vejlevej (Nørre Snede) – omfartsvej øst om Nørre Snede